Конт може да се отнася за:

 конт – благородническа титла, граф
 Брен льо Конт – град в Югозападна Белгия
 Огюст Конт (1798 – 1857) – френски философ

Вижте също 
 Конте
 Конти